Пау́к — многозначное слово, может означать:

 Пауки () — отряд паукообразных членистоногих.
Паук (украшение) — традиционный элемент внутреннего украшения дома.
 Паук, или поисковый робот — программа, скачивающая веб-страницы для последующего индексирования.
 Паук — один из стандартных пасьянсов в Windows XP.
 «Паук» — один из важнейших эпизодов Боснийской войны; контрнаступление войска Республики Сербской по отбитию занятых противником территорий.
 «Камера-паук» — подвесная телевизионная камера, способная двигаться во всех плоскостях.

Топоним 
 Паук — река в Краснодарском крае.
 Пауки — село в Николаевском районе Львовской области Украины.

Искусство 
 «Паук» — мистический рассказ Ганса Гейнца Эверса.
 «Паук» — американский фильм 1945 года.
 «Паук» — мультипликационный фильм студии «Ленфильм» (1994).
 «Паук» — российско-латвийский фильм (1992).
 «Паук» — фильм Дэвида Кроненберга (2002).
 «Паук» — российский детективный телесериал (2015).

Персоналии 
 Паук, Дьёрдь (род. 1936) — венгерский скрипач, педагог.
 Паук, Марина Яковлевна (1917—1999) — заведующая нефтепромыслом № 1 треста «Малгобекнефть» объединения «Грознефть», Герой Социалистического Труда.
Прозвища
 Паук — прозвище советского серийного убийцы Сергея Щербакова.
 Паук — прозвище российского массового убийцы Николая Мозглякова.
 Паук — прозвище российского рок-музыканта Сергея Троицкого.

См. также